Dutton může být:

 Mount Dutton – stratovulkán v Aleutském pohoří v americkém státě Aljaška

příjmení
 James Dutton (* 1968) – americký astronaut
 Red Dutton (1897–1987) – kanadský lední hokejista

Externí odkazy